Глен Мюррей (;  25 вересня 1983, Меріпорт) — англійський футболіст, нападник.

Виступав, зокрема, за клуби «Вотфорд» та «Крістал Пелес».

Ігрова кар'єра 

У дорослому футболі дебютував 2001 року виступами за команду клубу «Воркінгтон», в якій провів три сезони, взявши участь у 50 матчах чемпіонату.

Згодом з 2004 по 2011 рік грав у складі команд клубів «Вілмінгтон Гаммергедз», «Барроу», «Карлайл Юнайтед», «Стокпорт Каунті», «Рочдейл» та «Брайтон енд Гоув».

Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Крістал Пелес», до складу якого приєднався 2011 року. Відіграв за лондонський клуб наступні три сезони своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Крістал Пелес», був основним гравцем атакувальної ланки команди. У складі «Крістал Пелес» був одним з головних бомбардирів команди, маючи середню результативність на рівні 0,4 голу за гру першості.

Протягом 2014—2016 років захищав кольори клубів «Редінг», «Крістал Пелес» та «Борнмут».

До складу клубу «Брайтон енд Гоув» приєднався 2016 року. Відіграв за клуб із Брайтона 141 матч у національному чемпіонаті.

1 вересня 2020 року на правах оренди Глен перейшов до клубу «Вотфорд». 30 січня 2021 року Мюррей був повернутий до «Брайтона».

1 лютого 2021 року Мюррей підписав угоду до кінця сезону з клубом «Ноттінгем Форест». У 16-и матчах у складі «Форест» він забив два голи.

31 травня 2021 року нападник через соцммережі заявив про завершення кар'єри гравця, подякувавши клубам, гравцям та вболівальникам.

Робота на ТБ та радіо 
Як експерт він працював в аналітичних програмах про футбол на Sky Sports.

Як коментатор працював на радіо BBC Radio 5 Live, а також на радіостанції TalkSPORT.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

англійські футболісти
Футболісти «Воркінгтона»
Футболісти «Вілмінгтон Гаммергедс»
Футболісти «Барроу»
Футболісти «Карлайл Юнайтед»
Футболісти «Стокпорт Каунті»
Футболісти «Рочдейла»
Футболісти «Брайтон енд Гоув Альбіон»
Футболісти «Крістал Пелес»
Футболісти «Редінга»
Футболісти «Борнмута»
Футболісти «Вотфорда»‎
Футболісти «Ноттінгем Форест»‎
англійські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у США